Arroyo del Perdido ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo del Perdido (Río Santa Lucía), Nebenfluss des Río Santa Lucía
 Arroyo del Perdido (Arroyo Grande), Nebenfluss des Arroyo Grande